Sledi seznam znanih planetarnih meglic.

Glej tudi 

 meglica

Opombe in sklici

Viri

Zunanje povezave 

 Stran za opazovalce planetarnih meglic 

Planetarne meglice